Agritubel (firma), een Franse fabrikant van metaalproducten voor de veehouderij.
 Agritubel (wielerploeg), een door de fabrikant gesponsorde wielerploeg.